Wydawnictwo – Przegląd Koniński – największe w regionie konińskim wydawnictwo prasowe, które zostało założone w 1979 roku.

Czasopisma wydawane przez PK 
 tygodniki:
 „Przegląd Koniński”,
 „Przegląd Kolski”,
 „Echo Turku”,
 „Przegląd Gnieźnieński”
 miesięczniki:
 „Przegląd Sompolna”,
 „Koninianin”,
 „Przegląd Ślesiński”

oraz harcerskie czasopismo „Baszta”. Ponadto wydawnictwo publikuje książki, albumy i foldery o charakterze lokalnym.

Linki zewnętrzne 
 Informacje o wydawnictwie na stronie tygodnika „Przegląd Koniński”

Media w Koninie
Polskie wydawnictwa prasowe